Setipinna är ett släkte av fiskar. Setipinna ingår i familjen Engraulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sillartade fiskar
Setipinna